Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrálo se mezi 26. až 30. červnem 2017 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Původně plánovaný čtyřdenní program byl pro vydatný déšť během druhého hracího dne prodloužen..

Kvalifikace se účastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvanáct do navazujícího ženského singlu.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017